Кра́сне —  село в Україні,  Чернігівській області, Бобровицькому районі.

Посилання 
Погода в селі  

Села Чернігівської області
Населені пункти Ніжинського району